Quézac (Cantal)
 Quézac (Lozère)